Škoda Rapid:
  — четырёхдверный седан, двухдверное купе и двухдверный кабриолет, выпускавшиеся в 1935-1938 годах.
 Škoda Rapid — двухдверное купе, на базе Škoda 130, выпускалось в 1984-1990 годах.
 Škoda Rapid — 4-дверный седан, созданный на платформе  специально для рынка Индии, выпускается там же с 2011 года.
 Škoda Rapid — 5-дверный лифтбек, созданный на несколько изменённой платформе  для европейского рынка, выпускается с 2012 года.
 Škoda Rapid — 4-дверный седан, созданный на платформе  специально для рынка Китая, выпускается там же с 2013 года.
 Škoda Rapid Spaceback — 5-дверный хэтчбек, созданный на базе лифтбека Škoda Rapid для европейского и китайского рынков, выпускается с 2013 года.